Luis Miguel Rodríguez – calciatore argentino
Luis Miguel Rodríguez – giocatore di baseball cubano